Tudor Mária (1496–1533) angol királyi hercegnő, Franciaország királynéja, Suffolk hercegnéje, VII. Henrik angol király kisebbik lánya
Tudor Mária (1516–1558) angol királyi hercegnő, I. Mária néven Anglia királynője, Kasztília, Aragónia, Nápoly királynéja, VIII. Henrik angol király idősebb lánya